Reforestacja to proces naturalnego lub sterowanego wkraczania lasu na grunty orne w wyniku zaniechania działalności rolnej przez człowieka; wynikiem reforestacji jest scalenie krajobrazu.

Gleboznawstwo